Вытянутое  — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Вытянутое — озеро, восточнее оз. Янтарное, координаты 63°51' с. ш. 177°17' в. д., код ГКГН 791533.
 Вытянутое — озеро, правобережье р. Рытгыльвеем, координаты 63°02' с. ш. 176°02' в. д., код ГКГН 788885.
 Вытянутое — озеро, левобережье р. Студеная, координаты 66°17' с. ш. 179°32' в. д., код ГКГН 156507.
 Вытянутое — озеро, юго-западнее оз. Обводное, координаты 65°58' с. ш. 178°52' в. д., код ГКГН 556587.
 Вытянутое — озеро, юго-западнее оз. Большое, координаты 65°41' с. ш. 177°55' в. д., код ГКГН 764409.
 Вытянутое — озеро, юго-западнее оз. Фигурное, координаты 65°21' с. ш. 175°11' в. д., код ГКГН 786565.

См. также 
 Вытянутая
 Вытянутые
 Вытянутый